

Geografia 
 Sant'Erasmo – frazione di Gaeta in provincia di Latina
 Sant'Erasmo – comune italiano, aggregato nel 1867 a Saviano comune della città metropolitana di Napoli
 Isola di Sant'Erasmo – isola della Laguna Veneta
 Corso dei Mille-Sant'Erasmo – quartiere di Palermo
 Eremo di Sant'Erasmo – eremo di Roccagorga in provincia di Latina

Santi 
 Sant'Erasmo – anacoreta e confessore, venerato dalla Chiesa cattolica greca, celebrato il 18 giugno;
 Sant'Erasmo di Formia o Sant'Erasmo di Antiochia (†303, noto anche come Sant'Elmo) – vescovo di Formia e martire ad Antiochia, celebrato il 2 giugno.

Architetture 
 Castel Sant'Erasmo – castello duecentesco a Prissiano, frazione di Tesimo
 Stazione di Palermo Sant'Erasmo – stazione ferroviaria di Palermo
 Deposito locomotive di Sant'Erasmo – deposito locomotive di Palermo
 Chiesa di Sant'Erasmo – chiese intitolate al santo

Altro 
 Contrada Sant'Erasmo – contrada del Palio di Legnano
 Carciofo violetto di Sant'Erasmo – tipo di carciofo
 Martirio di sant'Erasmo – dipinto di Nicolas Poussin

Pagine correlate 
 Chiesa di Sant'Erasmo
 Erasmo (disambigua)
 Porto di Sant'Erasmo
 Santeramo